Seavington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Seavington St Michael, ort, England, Somerset, 
 Seavington St Mary, ort, England, Somerset, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar